Dry Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dry Creek Township (Howell County, Missouri)
 Dry Creek Township (Maries County, Missouri)